Hillia crasis är en fjärilsart som beskrevs av Herrich-Schäffer 1845. Hillia crasis ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
crasis